C13H21NO3 – formula molecolare del levalbuterolo
C13H21NO3 – formula molecolare del salbutamolo

Formule molecolari